kuks – pojęcie z zakresu prawa górniczego
 Kuks – gmina i wieś w Czechach